

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Мурата — Кайлунго — 2-1
 Ювенес/Догана — Виртус — 1-3

 Второй раунд
 Пеннаросса — Мурата — 5-3
 Доманьяно- Виртус — 2-1 (д.в.)

 Третий раунд
 Кайлунго- Виртус — 4-2
 Ювенес/Догана — Мурата — 1-3

 Четвертый раунд
 Пеннаросса — Доманьяно — 1-4 (д.в.)
 Кайлунго — Мурата — 3-1

 Полуфинал
 Пеннаросса — Кайлунго — 3-0

 Финал
 Пеннаросса — Доманьяно — 2-2 (4-2 пен.)

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2003/2004
Сан-Марино
2003 год в Сан-Марино
2004 год в Сан-Марино